Буш () — англійське прізвище, що походить від давньоанглійського слова busc або давньоскандинавського buskr, обидва означають «кущ», або «чагарник».

Відомі носії:
 Адольфус Буш (; 1839—1913) — американський підприємець німецького походження, співзасновник компанії Anheuser-Busch (Anheuser-Busch InBev).
  (; 1900—1995) — англійський композитор, диригент, піаніст.
 Барбара Буш (; 1925—2018) — дружина 41-го президента США.
 Бенджамін Франклін Буш ( (1858—1937) — американський ботанік та орнітолог.
 Веннівер Буш  (1890—1974) — американський інженер.
  (; 1937) — американський актор.
 Віллі Буш  (1907—1982) — німецький футболіст, що грав на позиції захисника.
 Вільгельм Буш (; 1832—1908) — німецький художник і поет-гуморист.
  (; 1468—1534) — німецький гуманіст.
 Германн Буш (; 1897—1975) — німецький віолончеліст.
 Джамал Буш (; 1975) — американський хіп-хоп виконавець.
 Джеб Буш (; 1953) — американський політик, республіканець, 43-й губернатор Флориди (1999–2007), син 41-го президента США Джорджа Буша, брат 43-го президента США Джорджа Буша.
 Джек Буш (; 1909—1977) — канадський художник.
 Джордж Вокер Буш (; 1946) — 43-й президент США, син 41-го президента США Джорджа Г. В. Буша.
 Джордж Герберт Вокер Буш (; 1924) — 41-й президент США.
 Ерман Буш (; 1904—1939) — болівійський політичний та військовий діяч.
 Ернст Буш (актор) (; 1900—1980) — німецький актор і співак.
 Ернст Буш (; 1885—1945) — генерал-фельдмаршал гітлерівської армії.
  (; 1771—1843) — російський хірург, професор медико-хірургічної академії.
 Кейт Буш (; 1958) — англійська співачка.
 Лора Буш (; 1946) — дружина 43-го президента США.
 Мей Буш (; 1891—1946) — американська акорка.
  (; 1821—1899) — німецький письменник.
 Полін Буш (; 1886—1969) — американська акторка німого кіно.
 Прескотт Буш (; 1895—1972) — банкір, сенатор США від штату Коннектикут, батько 41-го президента США Джорджа Буша, дід 43-го президента США Джорджа Вокера Буша.
 Семюел Прескотт Буш (; 1863—1948) — американський промисловець-підриємець і політик, засновник династії Бушів.
 Софія Буш (; 1982) — американська акторка.
 Чарльз Буш (; 1954) — американський актор, сценарист, драматург та імперсонатор.

Примітки